Чемпионат Европы по фехтованию 2018 года проходил в городе Нови-Сад (Сербия) и стал 31-м по счёту. Было разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводился и бронзовая медаль присуждалась обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводился бой за третье место.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Мужчины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Командная рапира

Командная сабля

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Командная рапира

Командная сабля

Примечания

Ссылки 
 Календарь на сайте FIE 
 Календарь на сайте Федерации фехтования России

Июнь 2018 года
Фехтование
2018
Чемпионаты Европы в Сербии
Фехтование
Международные спортивные соревнования в Нови-Саде